Кри́спин Хе́ллион Гло́вер (; род. 20 апреля 1964, Нью-Йорк) — американский актёр, режиссёр, продюсер, сценарист, писатель, певец.

Биография 
Криспин родился в Нью-Йорке в семье актрисы и танцовщицы Бетти Гловер и актёра Брюса Гловера. Своё детство он провёл в Южной Калифорнии. 

В начале своей карьеры Гловер снимался в эпизодах сериалов «Счастливые дни» и «Блюз Хилл-стрит». Его первыми значительными работами стали роли в фильмах «Наперегонки с луной» и «Учителя», вышедших в 1984 году.

Наибольшую популярность Гловеру принесла роль Джорджа Макфлая в первой части трилогии «Назад в будущее». Получив предложение снова сняться в этой роли, потребовал увеличить гонорар, но получил отказ и не стал сниматься. Во второй части трилогии сыграл другой актер, загримированный под постаревшего Джорджа Макфлая.

Также Гловер написал несколько книг, наиболее известная из которых — «Ловля крыс», и записал альбом в стиле маргинальной музыки The Big Problem ≠ The Solution. The Solution = Let It Be.

Личная жизнь 
В 2007—2008 годах актер встречался с актрисой Эмбер Хёрд, коллегой по фильму «Убийственная сексуальность».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Беверли-Хиллз
Маргинальная музыка